

Diritto
la delega in generale
delega, nel diritto amministrativo
delega di pagamento, nel diritto civile
legge delega

Informatica
la delega in programmazione